Amerikai Egyesült Államok
Palo, iowai település
Palo, minnesotai település

 Észtország
Palo, Meremäe községhez tartozó falu

 Fülöp-szigetek
Palo, település a Fülöp-szigeteken

 Spanyolország
Palo, község Huesca tartományban

Egyéb
Palo, afro-amerikai vallás